Арроусмит — английская фамилия.

Известные носители:
 Арроусмит, Аарон (1750—1823) — английский картограф.
 Арроусмит, Эдмунд (1585—1628) — святой Римско-Католической Церкви.

См. также 
 Эрроусмит